Владзимир Александрович Радзиванович (; 1 января 1903, Санкт-Петербург — 12 октября 1957, Москва) — советский военный и писатель, гвардии генерал-майор ВС СССР и генерал бригады Народного Войска Польского.

Биография 
Родился 1 января 1903 года в Санкт-Петербурге в богатой польской семье.

Окончил гимназию, вступил в молодёжный красногвардейский отряд Финской красной гвардии в Выборгском районе Петрограда. С марта 1918 года в рядах РККА, участник Гражданской войны на стороне красных. Окончил курсы командиров кавалерии в Елизаветградской школе кавалерии в 1919 году. Трижды был ранен во время войны. С 1921 года заместитель начальника школы кавалерии, позже командир отдельного кавалерийского эскадрона, начальник штаба полка кавалерии и начальник штаба бригады. Служил в пограничных войсках в 1929—1936 годах.

В январе 1937 года Радзиванович уволился в запас в связи с массовыми репрессиями в командном составе РККА. Поступил в Литературный институт имени А. М. Горького и окончил там переводческий факультет. Владел семью языками: немецким, английским, французским, итальянским, испанским, шведским и турецким. Перевёл ряд ценных книг по военной истории французских и английских авторов и некоторые произведения художественной литературы.

После начала Великой Отечественной войны вернулся в РККА в звании подполковника. Назначен помощником начальника штаба полка кавалерии на Ленинградском фронте. С декабря 1941 года начальник штаба полка, с января 1942 года командир полка. Весной 1942 года ранен в бою. С 1943 года командир 13-й гвардейской механизированной бригады в составе 2-го Сталинградского механизированного корпуса, воевавшей на Южном фронте; также командовал 17-й лыжной бригадой в Сталинградской битве.

В том же 1943 году Радзиванович прибыл в расположение формировавшегося Народного Войска Польского и занял должность заместителя командира 1-й Варшавской пехотной дивизии, с сентября 1943 года начальник штаба 1-го корпуса Польских вооружённых сил в СССР. 23 октября 1943 года произведён в полковники, в декабре снова переведён на должность заместителя командира 1-й дивизии. С 1 апреля 1944 года командир , участник сражений на Вале-Поморском.

В мае 1945 года назначен командиром 7-го Люблинского военного округа. 27 сентября того же года возглавил . 14 декабря решением Президиума Государственного народного совета ПНР произведён в генералы бригады. В январе 1947 года вернулся в СССР и возглавил кафедру иностранных языков Ленинградского военного педагогического института Советской Армии, где работал там до июля 1952 года.

Радзиванович является автором воспоминаний о своей службе в Войске Польском «Под польским орлом», посвящённых участию Войска Польского в Великой Отечественной войне и освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. Однако он не дожил до публикации своей книги, скончавшись 12 октября 1957 года. Книгу выпустили только в 1959 году, уже после его кончины.

Награды 
СССР
 Орден Красного Знамени (дважды)
 Орден Красной Звезды (дважды)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
 Партизанский знак
 Знак Финской Красной Гвардии

Польша
 Орден Virtuti Militari (1945)
 Командорский крест Ордена возрождения Польши (1945)
 Золотой крест Заслуги (1946)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику»

Примечания

Литература 
 
 

Члены Союза писателей СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне